Belli je priimek več oseb:    
 Antonio Belli, italijanski rimskokatoliški škof
 Michele Belli, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Pompeo Belli, italijanski rimskokatoliški škof
 Silvestro Belli, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal